Weimaraner steht für

 Weimaraner, Hunderasse
 Weimaraner Truppen, Heer des Bernhard von Sachsen-Weimar im Dreißigjährigen Krieg
 Bezeichnung der Einwohner Weimars durch Wolfgang von Goethe